Parámeter je na splošno matematična spremenljivka, katere vrednost je določena s posebnimi pogoji.

V posebnih situacijah je parameter lahko:
 parameter (tetiva)
 parameter (konstanta)
 parameter (kristalografija)